Municipio de Browning puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Browning (condado de Franklin, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Browning (condado de Schuyler, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Schuyler.